

Cinema 
 Stoned – film del 2005 diretto da Stephen Woolley

Informatica 
 Stoned – virus informatico per MS-DOS

Musica 
 Stoned – singolo dei Puddle of Mudd del 2010, dall'album Volume 4: Songs in the Key of Love and Hate